O Mega Zip é um programa infantil transmitido pela RTP 1 entre 27 de outubro de 2001 e 20 de janeiro de 2002, onde se faziam actividades e as suas apresentadoras cantavam alguns temas do programa.

Formato 
Aos Sábados e Domingos a RTP1 transmitiu o "Mega Zip", um programa com formato juvenil que incluia concursos, dança, jogos, passatempos, videoclips, a participação de grupos musicais e desenhos animados.
"Mega Zip", um espaço para pré-adolescentes dinâmicos, fãs da tecnologia, sedentos de informação.

Apresentadoras 
Miriam Ferreira
Sofia Rolo
Liliana Gouveia
Liliana Lopes
Joana
Luisa Alves
Tânia Guerreiro
Cátia Pimenta
Rute Fernandes
Diana Teixeira
Ana Rita
Joana Oliveira
Alexandra
Sandra

Desenhos Animados 
Cliff Hanger
Motorratos de Marte
Azuki
Os Vampiros
As Bruxas de Belfry
Yamazaki
Máscara - Hora Warner

Ligações externas

Programas de televisão infantis de Portugal
Programas da RTP1
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2001
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2002
Programas de televisão em língua portuguesa